Georges De Spae, 1900-?, footballeur belge ;
 Spaé, Service de la production aéronautique, ancien organisme ayant existé de concert avec le Service technique de l'aéronautique, devenu Service des productions aéronautiques de la Délégation générale pour l'Armement (DGA), en France ;
 Santé et Protection Animales et Environnement.